Guastalla est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Maison de Gonzague de Guastalla ;
 Antoine-Ferdinand de Guastalla (1687-1729), noble italien ;
 Claudio Guastalla (1880-1948), librettiste d'opéra italien ;
 Ferdinand III de Guastalla (1618-1678), noble italien ;
 Joseph-Marie de Guastalla (1690-1746), noble italien ;
 Pierre Guastalla (1891-1968), peintre, illustrateur et graveur ;
 René Guastalla (1897-1941), helléniste français ;
 Vincent Ier de Guastalla (1634-1714), noble italien.

Toponyme 

 Guastalla, commune de la province de Reggio d'Émilie dans la région Émilie-Romagne en Italie ;
 Duché de Guastalla, ancien État de la péninsule italienne.

Divers 
 Bataille de Guastalla
 Cathédrale de Guastalla

Patronyme italien